Новопавлівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Новопавлівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Новопавлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Новопавлівська сільська рада — Запорізька область, Оріхівський район
 Новопавлівська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район
 Новопавлівська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Новопавлівська сільська рада — Херсонська область, Великоолександрівський район
 Новопавлівська сільська рада — Херсонська область, Каланчацький район